DB-25 puede tener varios significados:
 DB-25: el tipo de  conector eléctrico D-sub, para computadoras y otros dispositivos.
 DB-25: una barbeta de cañones automática, como el Alekseev Tipo 150, usada en bombarderos soviéticos de los años 1940 y 1950.